Pruno kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Pruno, departementet Haute-Corse i regionen Korsika,

Italien 

 Pruno (ort i Italien), Toscana, Provincia di Lucca, 

Robotskapade Italienförgreningar